Lütkebohmert ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Lütkebohmert (1948–1993), deutscher Fußballspieler
 Hugo Lütkebohmert (* 1949), deutscher Fußballspieler
 Werner Lütkebohmert (* 1948), deutscher Mathematiker